Сологубов может означать:

Фамилия 
Сологубов — фамилия; имеет женскую форму Сологубова. Известные носители:
 Сологубов, Андрей Иванович (1908—1979) — советский оператор документального кино.
 Сологубов, Григорий Степанович (?—1706) — стольник, родоначальник дворянского рода Сологубов.
 Сологубов, Михаил Алексеевич (1795—1881) — московский купец, меценат.
 Сологубов, Николай Михайлович (1924—1988) — советский хоккеист, защитник.

Топонимы 
 Сологубов — деревня в Дубровском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.
 Сологубов — посёлок в Дубровском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.